Райадито () — род воробьиных птиц из семейства печниковые.

Представители этого рода представлены тремя видами длиной от 14 до 16,5 см, легко узнаваемые по их хвостам.

Обитают в Южной Америке.

Виды 
 
 
 

Печниковые
Роды птиц